De winnaar van de Nobelprijs voor de economie van 1997, Robert C. Merton
 De Amerikaanse socioloog Robert K. Merton (1910 – 2003)